Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer „29”:

Wojska Polskiego:
 29 Dywizja Piechoty (1921-1939)
 29 Dywizja Piechoty AK (1944)
 29 Dywizja Piechoty (1951–1955)

Austro-węgierska
 28 Dywizja Piechoty (do 1918)

Niemieckie:
 29 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego
 29 Dywizja Piechoty (zmot.)

Rosyjskie i radzieckie:
 29 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 29 Dywizja Strzelecka